Масковые игуаны, или плоскоголовые земляные игуаны () — род ящериц, образует монотипическое семейство Leiocephalidae инфраотряда игуанообразных. Ранее это семейство рассматривалось как подсемейство Leiocephalinae в составе игуановых, а затем в составе Tropiduridae.

Описание 
Ящерицы хорошо отличаются от других игуановых способностью скручивать хвост в спираль.

Распространение 
Виды масковых игуан обитают на островах Вест-Индии, два вида интродуцированы во Флориду.

Виды 
На декабрь 2017 года в составе рода известно 31 вид, включая 7 вымерших (†):

Галерея

Примечания 

 
Пресмыкающиеся Северной Америки